Xiang kan bland annat syfta på:

Xiangfloden, en flod som flyter genom Hunan-provinsen i södra Kina;
Xiang, en kortform för Hunan-provinsen;
Xiang (dialekt), en dialekt som talas i ovannämnda provins.

WP:Projekt Kina